Пазидиен (Pasidienus) е име на:

 Публий Пазидиен Фирм, суфектконсул 65 г. по времето на Нерон
 Луций Пазидиен Фирм, суфектконсул 75 г.; син на горния

Вижте също 
 Фирм